D674 (Vosges), een departementale weg in het Franse departement Haute-Marne
 D674 (Vosges), een departementale weg in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
 D674 (Moselle), een departementale weg in het Franse departement Moselle
 D674 (Vosges), een departementale weg in het Franse departement Vosges